Världsmästerskapet i fotboll 1978: Spelartrupper

Grupp 1

Förbundskapten: César Luis Menotti

Förbundskapten: Michel Hidalgo

Förbundskapten: Lajos Baróti

Förbundskapten: Enzo Bearzot

Grupp 2

Förbundskapten: José Antonio Roca

Förbundskapten: Jacek Gmoch

Förbundskapten: Abdelmajid Chetali

Förbundskapten: Helmut Schön

Grupp 3

Förbundskapten: Helmut Senekowitsch

Förbundskapten: Cláudio Coutinho

Förbundskapten: Ladislao Kubala

Förbundskapten: Georg Ericson

Grupp 4

Förbundskapten: Heshmat Mohajerani

Förbundskapten:  Ernst Happel

Förbundskapten: Marcos Calderón

Förbundskapten: Ally MacLeod

Referenser
Planet World Cup

Världsmästerskapet i fotboll 1978
1978